Aangebrand (single), nummer van Anja Yelles uit 1994
 voltooid deelwoord van aanbranden
 Aangebrand (WO II), Vlaamse term voor collaboratie met de Duitsers